Schatki (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schatki (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nischni Nowgorod
 Schatki (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow